Lista baretek odznaczeń – spis baretek odznaczeń cywilnych oraz wojskowych używanych w Azji.

Abu Zabi

Afganistan

Arabia Saudyjska

Bahrajn

Chińska Republika Ludowa

Filipiny

Indie

Irak

Iran

Izrael

Japonia

Jemen

Jordania

Kambodża

Katar

KRLD

Kuwejt

Laos

Liban

Malediwy

Mongolia

Oman

Pakistan

Tajlandia

Republika Chińska (Tajwan)

Syria

Turcja (Imperium Osmańskie / Republika Turcji)

Wietnam Południowy

Linki zewnętrzne 
 Odznaczenia z całego świata  [dostęp 28 czerwca 2010]

Azja